Дро́нова () — присілок у складі Заводоуковського міського округу Тюменської області, Росія.

Населення — 455 осіб (2010, 484 у 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 росіяни — 84 %

Примітки

Джерела 
 

Населені пункти Заводоуковського міського округу
Присілки Тюменської області